La palabra Harari hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Geografía
Región Harar, región de Etiopía.
hararí, idioma oficial de la región Harar.

Literatura
Yuval Noah Harari, historiador y escritor israelí.